Куэнга — гидроним и связанные топонимы на Дальнем Востоке России :

Река 
 Куэнга — река в Забайкальском крае, левый приток Шилки.

Населённые пункты 
 Верхняя Куэнга — село в Сретенском районе Забайкальского края, расположенное на левом берегу Куэнги.
 Нижняя Куэнга — село в Сретенском районе Забайкальского края, расположенное на правом берегу Куэнги.

Станция 
 Куэнга — узловая станция Забайкальской железной дороги в селе Дунаево Сретенского района Забайкальского края.